Saint-Beauzire kan syfta på:
 Saint-Beauzire, Haute-Loire
 Saint-Beauzire, Puy-de-Dôme